Un comté des États-Unis porte le nom de comté d'Ontario (Ontario County) :
comté d'Ontario (New York).

Par ailleurs, il a existé, au Canada, dans la province d'Ontario, deux comtés d'Ontario :
(premier) comté d'Ontario, ayant existé de 1792 à 1800, et qui était constitué de diverses îles, sur le fleuve Saint-Laurent. Ces îles, après la suppression du comté, furent réparties entre divers comtés limitrophes ;
(second) comté d'Ontario, ayant existé de 1851 à 1974 ; créé à partir d'une fraction du comté d'York ; il fut fusionné, en compagnie d'une moitié du comté de Durham, dans une nouvelle subdivision, la Municipalité régionale de comté de Durham, tandis que la fraction restante du comté de Durham était répartie entre plusieurs autres comtés limitrophes.